(640) Брамбилла () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу G. Он был открыт 29 августа 1907 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь главной героини произведения «» Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,159.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Августом Копффом